Phidias est un nom propre qui peut faire référence à :

Personnalité 
 Phidias (v. 490 av. J.-C. - av. 430), sculpteur, orfèvre et peintre grec.

Prénom 
Phidias est un prénom notamment porté par :
 Phidias Vestier (1796-1874), architecte français.

Zoologie 
 Pyrrhopyge phidias, espèce de lépidoptères de la famille des Hesperiidae, de la sous-famille des Pyrginae, de la tribu des Pyrrhopygini et du genre Pyrrhopyge.
 , espèce de coléoptère du genre  et de la famille des scarabaeidae.

Astronomie 
 (4753) Phidias, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Titre 

 L'Esclave de Phidias, film muet français réalisé par Louis Feuillade et Léonce Perret sorti en 1917.